

Persone 
Silvio Berlusconi (Milano, 29 settembre 1936) – imprenditore e politico italiano
Paolo Berlusconi (Milano, 6 dicembre 1949) – fratello di Silvio Berlusconi, imprenditore italiano
Marina Berlusconi (Milano, 10 agosto 1966) – primogenita di Silvio Berlusconi e Carla Elvira Lucia Dall'Oglio, presidente della Fininvest e del gruppo Arnoldo Mondadori Editore
Pier Silvio Berlusconi (Milano, 28 aprile 1969) – secondogenito di Silvio Berlusconi e Carla Elvira Lucia Dall'Oglio, vicepresidente di Mediaset
Barbara Berlusconi (Arlesheim, 30 luglio 1984) – figlia di Silvio Berlusconi e della sua seconda moglie Veronica Lario, siede nel consiglio di amministrazione di Fininvest e del Milan

Personaggi 
 Angelo Berlusconi - personaggio del romanzo La stanza del vescovo di Piero Chiara (1976) e del film omonimo di Dino Risi (1977)

Sport 
Trofeo Berlusconi – amichevole estiva di calcio

Pagine correlate 
 Governo Berlusconi